VfL – nazwa klubów niemieckich oznaczająca skrót niem. Verein für Leibesübungen, pol. Towarzystwo Ćwiczeń Gimnastycznych.

 VfL Bochum – niemiecki klub piłkarski
 VfL Gummersbach – niemiecki klub piłki ręcznej
 VfL Osnabrück – niemiecki klub piłkarski
 VfL Wolfsburg – niemiecki klub piłkarski
 Borussia VfL 1900 e.V.Mönchengladbach – niemiecki klub piłkarski

Inne:
 VfL Stadion – stadion piłkarski klubu VfL Wolfsburg 
 AFL – skrót od Australian Football League, rozgrywek futbolu australijskiego w Australii
 VFL Park – poprzednia nazwa stadionu Waverley Park w Melbourne

Zobacz też 
 VfB